Die Liste der Städte und Gemeinden in Niedersachsen enthält die Städte und Gemeinden im deutschen Land Niedersachsen. 
Es besteht aus
 939 Gemeinden, davon 159 Städte. Hinzu kommen
 25 gemeindefreie Gebiete, davon 2 bewohnt (Stand: 1. November 2021).

Die 939 Gemeinden verteilen sich wie folgt:
 10 kreisfreie Städte ¹) ²),
 7 große selbständige Städte,
 60(+3) selbständige Gemeinden, davon 52 Städte und acht Gemeinden (drei Samtgemeinden haben auch den Status, obwohl sie keine Gemeinden sind) sowie
 862 sonstige Gemeinden (davon 90 Städte). Von den sonstigen Gemeinden haben sich 650 Gemeinden zur Erledigung ihrer Verwaltungsgeschäfte zu insgesamt 114 Samtgemeinden zusammengeschlossen.

Die Samtgemeinden sind – wie die Gemeinden selbst – Körperschaften des öffentlichen Rechts, die entweder einen landschaftsbezogenen Namen haben oder nach dem Ort des Verwaltungssitzes bezeichnet wurden. Demzufolge kann es in Niedersachsen ein und denselben Namen sowohl für eine Gemeinde als auch für eine Samtgemeinde geben. Es handelt sich jedoch hierbei um zwei unterschiedliche Körperschaften mit eigenen Vertretungen und Aufgaben.

Kreisfreie Städte 

(Einwohnerzahl in Klammern, Stand: )

¹ aufgrund des „Göttingen-Gesetzes“ vom 1. Juli 1964 gelten für die Stadt Göttingen, obwohl sie in den Landkreis Göttingen eingegliedert wurde, die Vorschriften über kreisfreie Städte, „soweit durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt wird“.
² aufgrund des „Gesetzes über die Region Hannover“ vom 5. Juni 2001 hat Hannover die Rechtsstellung einer kreisfreien Stadt, „soweit dieses Gesetz keine andere Regelungen trifft“.
 Stand: 1. Juli 2007

Große selbständige Städte 

(Einwohnerzahl in Klammern, Stand: )

Selbständige Gemeinden 

(Einwohnerzahl in Klammern, Stand: )

Verwaltungseinheiten 
 Liste der Verwaltungseinheiten in Niedersachsen

Samtgemeinden

Gemeinden 
Alle politisch eigenständigen Gemeinden Niedersachsens (Städte sind fett, Flecken kursiv dargestellt):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Gemeindefreie Gebiete

Bewohnte gemeindefreie Gebiete 
 Lohheide, Landkreis Celle
 Osterheide, Landkreis Heidekreis

Unbewohnte gemeindefreie Gebiete 
 Am Großen Rhode, Landkreis Wolfenbüttel
 Barnstorf-Warle, Landkreis Wolfenbüttel
 Boffzen, Landkreis Holzminden
 Brunsleberfeld, Landkreis Helmstedt
 Eimen, Landkreis Holzminden
 Eschershausen, Landkreis Holzminden
 Gartow, Landkreis Lüchow-Dannenberg
 Giebel, Landkreis Gifhorn
 Göhrde, Landkreis Lüchow-Dannenberg
 Grünenplan, Landkreis Holzminden
 Harz (Landkreis Goslar), Landkreis Goslar
 Harz (Landkreis Göttingen), Landkreis Göttingen
 Helmstedt, Landkreis Helmstedt
 Holzminden, Landkreis Holzminden
 Nordseeinsel Memmert, Landkreis Aurich
 Insel Lütje Hörn, Landkreis Leer
 Königslutter, Landkreis Helmstedt
 Mariental, Landkreis Helmstedt
 Merxhausen, Landkreis Holzminden
 Schöningen, Landkreis Helmstedt
 Solling, Landkreis Northeim
 Voigtsdahlum, Landkreis Wolfenbüttel
 Wenzen, Landkreis Holzminden

Siehe auch 
 Ortsteile in Niedersachsen (über die Artikel angelegt wurden)
 Liste der Verwaltungseinheiten in Niedersachsen

Einzelnachweise 

!
Niedersachsen